Балатопарский сельский округ — административная единица в составе Балхашского района Алматинской области. Административный центр — Балатопар.

Административное устройство 
 Балатопар
 Акдала

Население 
По данным переписи 2009 года, население района — 1957 человек.

Примечания 

Сельские округа Балхашского района